Нида () — река на юге Польши, левый приток Вислы. На берегу реки расположен ландшафтный парк, который занимает площадь 231,64 км² и включает в себя девять заповедников.

Описание 
Длина реки составляет 151 км, площадь бассейна — 3865 км². Это типичная низменная река с очень низким падением. В самом узком месте русло реки имеет ширину 6 м. В самом широком месте, вблизи поселка Мотковице, ширина составляет 79 м. Глубина реки колеблется в пределах от 0,4 до 2,6 м. Это одна из тёплых польских рек. Температура воды летом достигает +27 °C.

Название «Нида» имеет также река Вкра в своих верховьях.

Долина реки 
Долина реки Нида является географическим регионом на юге Польши, который простирается на 65 километров в длину и 6 км в ширину.
Нижняя часть долины плоская и влажная, в нескольких местах бывших стариц выступает торф. В долине есть большое количество лугов и пастбищ, её главным городским центром являются древние малопольские города Пиньчув, Вислица и Новы-Корчин.

Литература 
 Michał Jurecki, Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków 2004, ISBN 83-89676-16-8

Ссылки 
 
 

Притоки Вислы
Реки Свентокшиского воеводства